Чжо:

 Чжо — китайская фамилия (клан).
 Чжо Цзэн (род. 1988) — профессиональный китайский киберспортсмен, игрок в Warcraft III (нежить).